Сезон 1950/51 — 41-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 40-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Штатслига A.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1950/51
Чемпионат Австрии 1950/51 на сайте AustriaSoccer.at

1950/1951
Аустрия Вена